Diego Ibarra peut faire référence à :

 Diego Ibarra, l'une des 14 municipalités de l'État de Carabobo au Venezuela.
 Diego Ibarra, un général officier basque. Alors qu'il dirige les soldats espagnols lors de la conquête de l'archipel des Berlengas et de la prise du Fort de São João Baptista de l'archipel des Berlengas. Le , les soldats portugais dirigés par António Avelar récupèrent le fort et l'archipel portugais.

Voir aussi 
 Diego de Ibarra